Benny steht für:

 männlicher Vorname, siehe Ben (Vorname) #Benny
 Benny (* 1957), deutscher Schlagersänger und Moderator, siehe Benny Schnier

Benny ist der Familienname folgender Personen:
 Allan Benny (1867–1942), US-amerikanischer Politiker
 Black Benny († 1924), US-amerikanischer Jazzschlagzeuger
 Bob Benny (1926–2011), belgischer Sänger
 Jack Benny (1894–1974), US-amerikanischer Entertainer und Schauspieler

Siehe auch:
 Benney (Begriffsklärung)
 Benni
 Bennie
 Benny & Joon
 Benny’s Video